

Località 

Marchesato di Petrella, feudo imperiale nell'attuale provincia di Perugia.
Monte Petrella – cima maggiore del gruppo dei monti Aurunci, in provincia di Latina.
Petrella Guidi – frazione di Sant'Agata Feltria, comune italiano in provincia di Rimini.
Petrella Liri – frazione di Cappadocia, comune italiano in provincia dell'Aquila.
Petrella Massana – frazione di Sestino, comune italiano in provincia di Arezzo.
Petrella Salto – comune italiano in provincia di Rieti.
Petrella Tifernina – comune italiano in provincia di Campobasso.

Persone 

Angelo Petrella (1978) – scrittore
Clara Petrella (1918-1987) – cantante lirica
Errico Petrella (1813-1877) – compositore
Generoso Petrella (1929-1997) – politico e magistrato
Gianluca Petrella (1975) – trombonista jazz
Guglielmo Ugo Petrella (1837-1920) – avvocato, magistrato e politico
Marina Petrella (1954) – ex terrorista
Riccardo Petrella (1941) – politologo ed economista
Stefano Petrella (1956) – ex terrorista
Vito Petrella (1965) – atleta